La faida Hutch-Kinahan è una guerra tra fazioni iniziata a Dublino a fine 2015 tra l'organizzazione di Christy Kinahan e la gang di Gary Hutch. È la faida più violenta che l'Irlanda abbia mai conosciuto.

Storia

La guerra tra le due organizzazioni inizia il 24 settembre del 2015 quando Gary Hutch, noto narcotrafficante di eroina ed ecstasy, venne ucciso nella sua villa a Marbella in Spagna, il movente dell'omicidio sarebbe stato l'attentato che Daniel Kinahan, figlio di Christy, subì sempre a settembre dello stesso anno.
Tre mesi dopo, un membro della gang Hutch venne ucciso davanti a un ristorante a Dublino.
Ciò che comporterà l'uccisione del boss sarà un'ondata di violenza enorme, soprattutto nel 2016, l'anno più sanguinoso del conflitto.
Il 5 febbraio 2016, durante un match di WBO, due sicari della gang Hutch entrarono nel Regency Hotel di Whitehall a Dublino per uccidere Daniel Kinahan, figlio di Christy leader del cartello, il quale riuscì a sfuggire ai due sicari, quando si scatenò il caos da una Ford Transit uscirono fuori 3 uomini armati di kalashnikov e vestiti come degli agenti delle forze speciali fecero irruzione nell'hotel e iniziarono a sparare ai membri del cartello rivale, nell'attacco rimase ucciso un membro del Cartello Kinahan, David Byrne, e rimasero ferite altre due persone, il veicolo utilizzato dal commando venne ritrovato in seguito bruciato. 
3 giorni dopo, Eddie Hutch senior, fratello di Gerry Hutch il quale prese il comando della gang dopo la morte del padre, venne ucciso da alcuni membri dei Kinahan.
Il 25 aprile, venne ucciso Michael Berry, membro dell'IRA coinvolto in un affare con la gang Hutch e, secondo le forze dell'ordine irlandesi, coinvolto nell'attacco al Regency Hotel. Prima del suo omicidio, Martin O'Rourke fu ucciso il 14 aprile per uno scambio di persona da ignoti.
Il 24 maggio, venne ucciso Gareth Hutch, nipote di Gerry.
Il 1º luglio, venne ucciso David Douglas, aveva rapporti stretti con la gang Hutch.
Il 17 agosto, venne ucciso l'innocente Trevor O'Neill da membri del Cartello di Kinahan.
Dopo il 2016, anno in cui furono uccise 10 persone, la situazione si calmò leggermente.
Il 31 maggio 2017, un membro del Cartello Kinahan venne ucciso da membri della gang Hutch.
Il 1º dicembre 2017, venne ucciso il giovane Kane McCormack da alcuni membri del Cartello di Kinahan, venne sparato alla testa.
Il 20 e il 30 gennaio del 2018 vennero uccisi rispettivamente Derek Hutch e un suo amico da membri dei Kinahan, altre due persone furono in seguito uccise alla fine dell'anno.
L'ultimo episodio collegato alla guerra avvenne il 6 marzo 2019 quando il cartello Kinahan tentò di uccidere un membro della gang Hutch il quale riuscirà a salvarsi rimanendo ferito, la macchina usata dai sicari del cartello in seguito fu ritrovata bruciata vicino al luogo dell'attentato.
In seguito agli arresti e le condanne, le due organizzazioni sono rimaste ad oggi indebolite ma le forze dell'ordine irlandesi temono un ripercuotersi delle violenze.

Note

Voci correlate

Mafia irlandese

Mafia irlandese
Conflitti della criminalità organizzata
Storia dell'Irlanda